

Geografia

Italia 
 Bissone – ex comune ora frazione di Santa Cristina e Bissone, comune nella provincia di Pavia (Lombardia)

Svizzera 
 Bissone – comune nel distretto di Lugano (Canton Ticino)

Persone 
 Bernardino da Bissone (1470 circa-1521) – scultore italiano
 Giambattista Bissone (1597-1657) – scultore italiano